Кікалейшвілі Зура — грузинський актор, балетмейстер
 Кікалейшвілі Мамука — грузинський актор, режисер

Грузинські прізвища